Prästgårdsbacken kan syfta på:

 Prästgårdsbacken, Borgå – en del av Borgå stad, finska Pappilanmäki
 Prästgårdsbacken, Vasa – ett bosättningsområde i Vasa stad
 Prästgårdsbacken, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätt finska Pappilanmäki
Borgå
Vasa